FRP steht für:
 Forschungsrahmenprogramm
 Freezing Point
 Functional reactive programming, ein Programmierparadigma
 Device Protection und Android Factory Reset Protection, eine Android-Sicherheitsfunktion
 Freie radikalische Polymerisation, siehe Kettenpolymerisation

FrP steht für:
 Fremskrittspartiet, rechtspopulistische Partei in Norwegen

FR-P steht für:
 Basse-Normandie, ehemaliger ISO-3166-2-Code einer französischen Region

frp steht für:
 Frankoprovenzalische Sprache, ISO-639-3-Code

F.R.P. steht für:
 der Markenname des ehemaligen Automobilherstellers Finley Robertson Porter Company
 F.R.P. Model 45, ehemaliges US-amerikanisches Automobil

Abkürzung